Bernat de Comenge, I de Foix, comte de Foix i de Bigorra de la família dels Comenge
 Bernat I (IV) de Comenge, comte de Comenge 1105- 1144